Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Gullikson che ha battuto in finale Hank Pfister 6-4, 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 
 Dick Crealy (secondo turno)
 Brian Fairlie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1977